Karl-Heinz Borutta ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Borutta (Fußballspieler, 1935) (1935–2002), deutscher Fußballspieler
 Karl-Heinz Borutta (Fußballspieler, 1948) (* 1948), deutscher Fußballspieler